Eduardo le Despenser (1310–1342) fue el tercer hijo de Hugo Despenser el Joven y su esposa Leonor de Clare.

Su padre es conocido por haber sido el favorito de Eduardo II de Inglaterra, y consecuentemente ser ejecutado por ello. A través de su madre, era biznieto de Eduardo I de Inglaterra.

Primeros años 
Aunque su paradero anterior a la ejecución de su padre se desconoce, se cree que estaba entre los hijos que vivían con su madre Eleanor durante su encrcelamiento en la Torre de Londres (noviembre de 1326 - febrero de 1328). Era claramente demasiado joven para ser una amenaza para la reina Isabel y su amante Roger Mortimer, a diferencia de su hermano mayor, Hugh (quien fue encarcelado por los dos en 1327).

Matrimonio e hijos 
Después de haber llegado a sus estados en noviembre de 1334, pronto se casó con Anne Ferrers de Groby, (hermana de Henry, Lord Ferrers). Tuvieron cuatro hijos:

Eduardo le Despencer, I barón le Despencer - heredó el patrimonio Despenser de su tío paterno Hugo.
 Hugh le Despenser
 Thomas le Despenser
 Henry le Despenser

Vida posterior
Con algunos de sus hermanos, Eduardo sirvió en las campañas militares de Eduardo III. En 1342, acompañó a su hermano mayor Hugo al continente. Aunque originalmente se dirigían a Gascuña, acabaron dirigiéndose a Brest para ayudar a la condesa de Montfort, aliada del rey Eduardo, en la guerra de Sucesión Bretona. El 30 de septiembre de 1342, él y las fuerzas de su hermano se unieron a los ingleses y le ayudaron a lograr una victoria contra el ejército francés en Morlaix. Eduardo murió durante la batalla. Fue la baja inglesa de mayor rango en esta batalla.

Antepasados 
</center>

Referencias

Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Militares de la guerra de los Cien Años
Familia le Despenser